Открытый чемпионат Хорватии по теннису среди женщин () — международный женский профессиональный теннисный турнир, проходивший в Хорватии в 1991 и с 1995 по 2003 год. Открытый чемпионат Хорватии проходил в апреле-мае на грунтовых кортах в городе Бол (за исключением 1995 года) и в последние годы проведения относился к III категории турниров WTA с призовым фондом 170 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 30 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир WTA в Боле был впервые проведён в конце апреля 1991 года, когда Хорватия уже предпринимала шаги по выходу из состава федеративной Югославии. Начавшаяся гражданская война прервала проведение турнира до 1995 года, когда Открытый женский чемпионат Хорватии прошёл в Загребе. Со следующего года турнир, сначала относившийся к IV, а затем к III категории, вернулся в курортный Бол, где продолжался восемь лет.

Летом 2003 года директор турнира Антун Пленкович сообщил, что из-за финансовых трудностей Открытый чемпионат Хорватии больше проводиться не будет. Права на проведение турнира были приобретены организаторами мужского турнира в Цинциннати, проходящего в преддверии Открытого чемпионата США. Большой женский теннис вернулся таким образом в Цинциннати впервые с 1988, а на регулярной основе — впервые с 1973 года.

Профессиональный женский тур, впрочем, на этом не покинул местные корты: с 2004 года в Боле проводятся небольшие соревнования ITF.

Победительницы и финалистки 
Единственной двукратной победительницей Открытого чемпионата Хорватии в одиночном разряде была хозяйка корта Мирьяна Лучич, завоевавшая свои титулы в 15 и 16 лет, став самой молодой теннисисткой в истории WTA-тура, защитившей свой титул. Оба раза её соперницей в финале была американка Корина Морариу. На следующий год после их второго противостояния Морариу вышла в свой третий финал подряд и на этот раз одержала победу. Ещё по разу Морариу и Лучич играли в финале в парном разряде, причём Морариу свой финал выиграла, а Лучич проиграла. Самой титулованной участницей была аргентинка Лаура Монтальво, трижды побеждавшая в парах, из них дважды с Паолой Суарес

Помимо Лучич, единственной хорваткой, побеждавшей в Боле, была Елена Костанич, выигравшая турнир пар в 1999 году. Среди представительниц республик бывшего СССР наибольшего успеха добилась Вера Звонарёва, победившая в одиночном разряде в последний год проведения турнира.

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Макарске
 Открытый чемпионат Хорватии по теннису

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA